Kostas Charalambidis (ur. 1976) – grecki koszykarz
 Konstandinos Charalambidis (ur. 1981) – cypryjski piłkarz